Сальвадо́р Каса́ньяс-и-Паге́с (; 5 сентября 1834, Барселона, Испания — 27 октября 1908, там же) — испанский кардинал. Титулярный епископ Церамуса с 7 февраля по 22 сентября 1879. Епископ Урхеля с 22 сентября 1879 по 18 апреля 1901. Епископ Барселоны с 18 апреля 1901 по 27 октября 1908. Кардинал-священник с 29 ноября 1895, с титулом церкви Санти-Кирико-э-Джулитта с 25 июня 1896.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Испании
Кардиналы Льва XIII
Похороненные в Барселонском соборе